Ordinary Seaman steht für:

 Seemann als Berufsbezeichnung in der Handelsmarine
 Gefreiter als militärischer Dienstgrad in der Marine